Con Dmitrij Ivanovič di Russia si possono indicare due figli dello zar Ivan il Terribile:
Dmitrij Ivanovič di Russia (1552-1553), primo zarevic di Russia, morto a meno di un anno di vita
Dmitrij Ivanovič di Russia (1582-1591), santo per la Chiesa ortodossa